Видоки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Видоки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Видоки — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Видоки — деревня, Белицкий сельсовет, Сенненский район, Витебская область